Le terme Pocwock peut se référer à:

Toponymes

Rivière Pocwock (), un affluent du Fleuve Saint-Jean, coulant  dans Mont-Carmel, au Québec (Canada), dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, dans Kamouraska (municipalité régionale de comté), et dans le comté d’Aroostook au Maine (États-Unis).
Branche Ouest de la rivière Pocwock (), un affluent de la rivière Pocwock, coulant Sud du Québec (Canada) dans le MRC de Kamouraska et dans le Nord Maine (États-Unis).
Branche Est de la rivière Pocwock (), un affluent de la rivière Pocwock, coulant Sud du Québec (Canada) dans le MRC de Kamouraska et dans le comté d'Aroostook au Nord Maine (États-Unis).